Le sommet Tabulaire s'élève à 826 mètres d'altitude au mont Itoupé. C'est le second plus haut de Guyane après la montagne Bellevue. Il est très boisé.

Notes et références 

Tabulaire
Tabulaire
Parc amazonien de Guyane